Fernando Fernandes (escultor) — português 
Fernando Fernandes Filho — médico e político brasileiro 
Fernando Fernandes (jornalista) — jornalista brasileiro 
Fernando Fernandes (atleta) — canoísta paralímpico brasileiro 

Desambiguações de antropônimos